Rasul steht für

 Rasūl, islamischer Prophet

Rasul ist der Familienname folgender Personen:
 Abo Rasul (* 1973), Schriftsteller, Pseudonym von Matias Faldbakken 
 

Siehe auch:
 Rasool
 Rassoul